Perfil (comunidade), a página pessoal de um participante numa rede social
Perfil (jogo), jogo de tabuleiro.
Perfil (programa de televisão), extinto programa brasileiro apresentado por Amaury Jr.

Desambiguação